Chavannes (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Chavannes (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy